Ксифилин ():

 Иоанн VIII Ксифилин — константинопольский патриарх (1066—1075). 

 Иоанн Ксифилин — племянник предыдущего, по поручению императора Михаила Дуки (1071—1073) составил извлечение (эпитому) из римской истории Диона Кассия.

 Георгий II Ксифилин — константинопольский патриарх (1191 — 1198).